Andrea Pisanu (Cagliari, 7 de janeiro de 1982) é um futebolista italiano que atualmente joga no .

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Naturais de Cagliari